"Monastero", que em Língua italiana significa "Monastério", pode ser:
 Monastero Bormida, comuna italiana do Piemonte
 Monastero di Lanzo, comuna italiana do Piemonte
 Monastero di Vasco, comuna italiana do Piemonte
 Garbagnate Monastero, comuna italiana da Lombardia

Ver também
 

Desambiguações de topônimos